Saveurs en'Or est une marque collective de certification régionale de produits alimentaires, créée en , pour identifier et soutenir les produits et transformations de la région Nord-Pas-de-Calais, puis des Hauts-de-France depuis 2017.

Un aliment sous cette marque doit être produit et/ou transformé dans la région administrative. S'il y a transformation (fermière, artisanale ou industrielle), celle-ci doit contenir au minimum 50 % d'un produit agricole de la région si les agriculteurs de celle-ci en assurent la production.

Localisation 
Le siège, de l'association qui gère la marque, est situé à la cité de l’agriculture de Saint-Laurent-Blangy.

Historique 
Un contexte favorable : La suppression du label régional Nord-Pas-de-Calais en 2002 a conduit les entreprises qui en bénéficiaient à réfléchir sur un nouvel outil leur permettant de revendiquer auprès des consommateurs leur appartenance à la région.

Parallèlement, les consommateurs avaient besoin d’être rassurés par rapport aux crises alimentaires de l’époque. Un groupe de travail composé d'industriels, de consommateurs, d'artisans, de commerçants, de distributeurs, d'institutionnels et d'agriculteurs a donc été constitué pour réfléchir à la création d’une marque collective. En 2004 la marque est créée par le conseil régional et la chambre d’agriculture du Nord–Pas-de-Calais sous l'impulsion de son président Jean-Marie Raoult.

Avec la création, au  de la nouvelle région administrative des Hauts-de-France, le logo est voit apparaître le nom de la nouvelle région. On note, lors de la fusion avec la région de Picardie, la présence de deux marques régionales, Saveurs en’Or et Terroirs de Picardie.

Description 
Les produits doivent être produits dans la région Hauts-de-France, et, s'il y a transformation (fermière, artisanale ou industrielle), celle-ci doit contenir au minimum 50 % d'un produit agricole issu de la région administrative.

Les domaines alimentaires concernés sont la charcuterie et les plats cuisinés, les produits laitiers et les œufs, les viandes et les volailles, les fruits et légumes, l'épicerie sucrée, l'épicerie salée, les produits de la mer, les boissons et les condiments.

En 2010, la marque concernait  et/ou transformations agro-alimentaires, ,  producteurs (fermiers ou à façon),  emplois.

En 2020, on compte  produits, ,  agriculteurs et  emplois.

Agrément, promotion 
Une commission est chargée d'agréer les nouvelles marques commerciales de produits et transformations. Elle se compose de sept professionnels représentant chacun une filière de production ou/et transformation, de sept collèges partenaires: le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, une association de consommateurs, le commerce traditionnel et un représentant des GMS. Les produits sont contrôlés par un organisme indépendant.

À son lancement, c'est le service de la chambre régionale d'agriculture, le comité de promotion Nord-Pas-de-Calais qui s'occupe particulièrement de cette marque. Aujourd'hui, la marque est gérée par l'association dont le siège se trouve à la cité de l’agriculture, à Saint-Laurent-Blangy.

Produits 
Parmi les produits labellisés, on trouve la bière Chti, les charcuteries artisanales de la Lys, les eaux de Saint-Amand, les gaufres de la biscuiterie dunkerquoise ou encore les bonbons Verquin.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Localisme

Liens externes 

Gastronomie dans les Hauts-de-France
Marketing
Économie dans les Hauts-de-France
Organisme fondé en 2004
Label de qualité en France